Виктор Викторович Сотников (род. 26 ноября 1961, Грязи, Липецкая область) — российский серийный убийца. Совершил 8 жестоких убийств с различными мотивами.

Биография 
С детства отличался патологической жестокостью. Будучи мальчиком, повесил собственную собаку. Постоянно избивал свою сестру и родителей. Повзрослев, стал продавать самогон (при этом сам Сотников вёл довольно здоровый образ жизни, не курил и не пил). Две женщины обвинили его в изнасиловании, но он замял дело, заплатив им. Позднее стал сожительствовать с женщиной, которую регулярно избивал.

Вечером 30 сентября 2000 года Сотников совершил первое убийство. Он увидел на остановке 19-летнюю девушку по имени Виргиния Брунцева и предложил подвезти её. По словам Сотникова, девушка добровольно согласилась поехать к нему домой и выпить. В доме между ними произошла ссора. Мать девушки опровергает данную версию событий. По её мнению, Сотников затащил девушку в дом насильно. Всё закончилось тем, что Сотников избил девушку, вывез на машине в поле, где и сжёг её в стогу сена. Следующее убийство он совершил в июне 2002 года, вместе с соучастником — Александром Леньшиным. Жертвой стала 25-летняя Инесса Быкова, которая голосовала на дороге. Мужчины вывезли пассажирку на берег реки Матыра, где Сотников предложил ей вступить в интимную связь. Когда женщина отказалась, преступник стал избивать её арматурой. Затем он заставил соучастника ударить жертву ножом в грудь. Преступники попытались утопить тело в реке, однако им это не удалось. Тогда они вывезли труп на заброшенную камнедробилку известкового завода, где закопали в мусоре.

Новое убийство Сотников и его сообщник совершили в 2003 году. Во время Нового года Сотников, вместе с Леньшиным, убил 31-летнюю Зою Рощину, с которой они встречали Новый год. Жертве было известно о ранее совершённых убийствах. В ходе застолья преступники предположили, что она может на них донести. Они погрузили нетрезвую женщину в машину, вывезли её в безлюдную местность и бросили. Она не смогла дойти до жилья и замёрзла насмерть. 7 марта 2003 года, в Петровском районе Тамбовской области, Сотников и Леньшин убили ранее судимого за сбыт наркотиков 46-летнего наркомана Сергея Корнева, который попросил их отвезти его в Тамбов. Тело бросили на обочине и присыпали снегом. Через несколько дней они расправились с 66-летней Валентиной Ролдугиной, которая попросила довезти её до Добринского района Липецкой области.

16 декабря 2005 года Сотников угощал у себя дома спиртным 32-летнюю Валентину Медведеву, которую обещал отвезти в Липецк. Однако по дороге он свернул к Матырскому водохранилищу, где вынес нетрезвую попутчицу из машины, положил в снег и уехал. Вскоре женщина скончалась от переохлаждения. В 2008 году от Сотникова ушла сожительница. Он стал сожительствовать с 25-летней женщиной, на которой впоследствии женился. В середине апреля 2010 года Сотников вновь начал убивать. Он привёз домой девушку, личность которой впоследствии так и не удалось установить, раздел её и обрил налысо. Всё это происходило на глазах его жены. Затем Сотников посадил девушку и жену в машину и вывез их на берег Матыры. Там он зарезал девушку и сжёг тело.

Арест и суд 
Последнее убийство он совершил 7 ноября 2011 года. Сотников попросил 52-летнего бомжа Александра Шкатова помочь заготовить дрова, а затем предложил ему поехать вместе с ним в село. По пути Сотников насмерть забил бомжа металлическим шаром и бросил тело в лесополосе. Нашлись свидетели, знавшие, кому убитый помогал заготавливать дрова. Сотников был задержан. Вскоре он и его жена стали рассказывать о других совершённых убийствах.

На суде безуспешно пытался доказать свою невменяемость. 22 октября 2013 года был приговорён к пожизненному заключению. Его соучастника Александра Леньшина приговорили к 19 годам лишения свободы. Кроме того, матери первой жертвы Сотников обязан выплатить 1,5 миллиона рублей компенсации. В последнем слове Сотников попросил прощения у родственников своих жертв, жены и сказал, что раскаивается. Отбывает наказание в соль-илецкой колонии «Чёрный дельфин».

В массовой культуре 
 Документальный фильм «Изгнать Cатану» из цикла «Честный детектив».

См. также 
 Анатолий Седых

Примечания

Ссылки 
 
 Прямой эфир 01.02.2012. — Четыре года под одной крышей с Сатаной

Серийные убийцы России
Насильники России
Серийные убийцы 2010-х годов
Заключённые ИК-6 «Чёрный дельфин»
Преступники Липецкой области